Houston kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Houston, de grootste stad van de Amerikaanse staat Texas, tevens zetel van het Lyndon B. Johnson Space Center, dat door NASA-astronauten wordt aangesproken als "Houston".
 Houston (Alaska)
 Houston (Arkansas)
 Houston (Canada), in de provincie Brits-Columbia
 Houston (Delaware)
 Houston (Minnesota)
 Houston (Mississippi)
 Houston (Missouri)
 Houston (Pennsylvania)
 Houston (Renfrewshire), een dorp in Schotland
 Houston Street (straat), een straat in Manhattan
 Houston Street (metrostation), een metrostation aan die straat in Manhattan
Houston kan naar het volgende oorlogsschip verwijzen:
 USS Houston (1930), een Amerikaanse zware kruiser, gezonken in 1942

Houston kan ook verwijzen naar:
 Houston (film), een dramafilm uit 2013 onder regie van Bastian Günther

Houston kan ook verwijzen naar de volgende personen:
 Sam Houston, Amerikaans staatsman en soldaat
 Whitney Houston, Amerikaans zangeres
 Brian Houston, een bekende Australische kerkleider